11-й Чемпионат Европы по баскетболу среди девушек (до 20 лет) прошёл в венгерском Дебрецене в 2012 году. Жеребьёвка турнира проходила в немецком Фрайзинге 4 декабря 2011 года. Чемпионом Европы во второй раз подряд стала сборная Испании.

Квалификация

Регламент турнира 
На предварительном этапе команды разбиты на 4 группы по 4 в каждой. По результатам однокруговых турниров по 3 лучшие команды выходят в основной раунд. Сборные, занявшие в группах 4-е места, разыгрывают между собой в двухкруговом турнире места с 13-го по 16-е (группа G). Во втором этапе сборные разбиваются на две шестёрки и играют с теми соперниками, с которыми не встречались на предварительном этапе; при этом очки, набранные в матчах со сборными, игравшими ранее в одной группе, учитываются.

По 4 команды из групп E и F второго этапа выходят в 1/4 финала и разыгрывают медали чемпионата. Команды, занявшие в группах E и F 5—6-е места, проводят стыковые классификационные матчи.

Первый этап

Группа A

Группа В

Группа С

Группа D

Группа G (за 13 — 16-е места)

Второй этап

Группа E

Группа F

Квалификация за 9 — 12-е места

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Игры плей-офф

Матчи 1/4 финала

Матчи за 5 — 8-е места

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал 

 Примечание: Мин — игровое время, Очк — очки, 2-х — 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х — 3-х очковые броски, Шт — штрафные броски, Под — подборы, АП — атакующие передачи, ПР — перехваты, БШ — блок-шоты, ФО — фолы

Чемпион 

Символическая пятёрка турнира
  Ксения Тихоненко
  Олчай Чакир
  Мариона Ортис
  Керальт Касас
  Алина Ягупова

Итоговое положение 

 4. 
 5. 
 6. 
 7. 
 8. 
 9. 
 10. 
 11. 
 12. 
 13. 
 14.  — вылет в дивизион В
 15.  — вылет в дивизион В
 16.  — вылет в дивизион В

Лидеры Чемпионата

См. также 
 Чемпионат Европы по баскетболу 2012 (девушки до 18 лет)
 Чемпионат Европы по баскетболу 2012 (девушки до 16 лет)
 Чемпионат мира по баскетболу (девушки до 17 лет) 2012

Примечания

Ссылки 
Расписание турнира на оф.сайте ФИБА-Европа

2012
2012 год в баскетболе